

Sigle 
 Quality Assurance – garanzia di qualità

Codici 
 QA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Qatar
 QA – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Kashkadarya (Qashqadaryo), Uzbekistan.

Informatica 
 .qa – dominio di primo livello del Qatar
 Question answering

Altro 
 Qa – lettera dell'alfabeto cirillico